Banjar ist ein Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Buleleng der indonesischen Provinz Bali. Er grenzt im Südwesten an den Kecamatan
Busungbiu, im Nordwesten an Seririt, im Osten an Sukasada sowie im Süden an zwei Kecamatan des Kabupaten Tabanan, nämlich das westlicher gelegene Pupuan und östlich davon Penebel. Auf ca. zwei Kilometer Grenzlinie besteht im Nordosten eine Nachbarschaft zum Kecamatan Bulelang – schließlich bildet die etwa acht Kilometer lange Küstenlinie der Balisee im Norden eine natürliche Grenze. Der Distrikt gliedert sich in 17 Dörfer (Desa), die wiederum in 74 Dusun/Banjar und 17 Desa Adat „zerfallen“.

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche(km²)|| Einwohner || Dichte(Einw. pro km²)
|-
| 51.08.04.2001 || style="text-align:left" | Banyuseri || 1,92 || 2.029 || 1.056,8
|-
| 51.08.04.2002 || style="text-align:left" | Tirtasari || 1,31 || 1.959 || 1.495,4
|-
| 51.08.04.2003 || style="text-align:left" | Kayuputih || 4,90 || 5.525 || 1.127,6
|-
| 51.08.04.2004 || style="text-align:left" | Banyuatis || 2,30 || 3.450 || 1.500,0
|-
| 51.08.04.2005 || style="text-align:left" | Gesing || 13,38 || 4.156 || 310,6
|-
| 51.08.04.2006 || style="text-align:left" | Munduk || 23,35 || 7.330 || 313,9
|-
| 51.08.04.2007 || style="text-align:left" | Gobleg || 19,20 || 6.987 || 363,9
|-
| 51.08.04.2008 || style="text-align:left" | Pedawa || 14,44 || 5.668 || 392,5
|-
| 51.08.04.2009 || style="text-align:left" | Cempaga || 9,01 || 3.285 || 364,6
|-
| 51.08.04.2010 || style="text-align:left" | Sidetapa || 7,62 || 6.004 || 787,9
|-
| 51.08.04.2011 || style="text-align:left" | Tampekan || 0,56 || 1.109 || 1.980,4
|-
| 51.08.04.2012 || style="text-align:left" | Banjar Tegeha || 0,72 || 2.997 || 4.162,5
|-
| 51.08.04.2013 || style="text-align:left" | Banjar || 12,57 || 12.066 || 959,9
|-
| 51.08.04.2014 || style="text-align:left" | Dencarik || 3,21 || 5.181 || 1.614,0
|-
| 51.08.04.2015 || style="text-align:left" | Temukus || 3,99 || 7.550 || 1.892,2
|-
| 51.08.04.2016 || style="text-align:left" | Tigawasa || 16,43 || 6.242 || 379,9
|-
| 51.08.04.2017 || style="text-align:left" | Kaliasem || 5,52 || 7.778 || 1.409,1
|-
! 51.08.04 || Kec. Banjar || style="text-align:right" | 140,43 || style="text-align:right" | 89.316 || style="text-align:right" | 636,02 || 
|}

Ergebnisse aus Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 140,44 || 89.674 || 45.150 || 44.614 || 638,5 || 101,2
|-
| 30.06.2021 || 140,44 || 89.353 || 44.930 || 44.423 || 636,2 || 101,1
|-
| 31.12.2021 || 140 || 89.316 || 44.984 || 44.332 || 638,0 || 101,5
|}
Fortschreibungsergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Buleleng